

Lokalizacje

Niemcy 
 Hahnbach – dzielnica gminy Kirchdorf an der Amper, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Hahnbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Hahnbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach